

Personnalités 

 Adam Niemiec (né en 1947), joueur polonais de basket-ball ;
 Franciszek Niemiec (né en 1950), joueur polonais de basket-ball ;
 Jan Niemiec (1958-2020), évêque polonais en Ukraine ;
 Maciej Niemiec (1953-2012), poète et écrivain polonais ;
 Przemysław Niemiec (né en 1980), coureur cycliste polonais.